Le Grand Prix moto d'Italie 2004 est le quatrième rendez-vous de la saison 2004 du championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le circuit du Mugello du 4 au .

C'est le  Grand Prix moto d'Italie.

Classement final MotoGP

Classement final 250 cm³

Classement final 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto d'Italie
Sport mécanique en Toscane
Sport en Italie en 2004
Italie